Александр Леонидович Орлов
 Орлов, Александр Леонидович (1875—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Орлов, Александр Леонидович (1907—1969) — партийный и советский деятель, дипломат. Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР в Дании (1968—1969).
 Орлов, Александр Леонидович (род. 1955) — генерал-лейтенант МВД РФ, помощник Владимира Рушайло.